Le sigle VMD peut désigner :

 Un disque polyvalent multicouche (Versatile Multilayer Disc)
 La société Vidéo Marc Dorcel